Кавамудди́н Абу́ Ибрахим аль-Фатх ибн Али́ аль-Бундари (; ,  — , ) — средневековый , писавший на арабском языке.

Сведений о его жизни очень мало. Родился в 1190 году в Исфахане. В  году переехал в Дамаск. Вероятно был вольноотпущенником айюбида аль-Малика аль-Муаззама. Аль-Муаззаму были посвящены книги Зубдат ан-Нусра ва нухбат аль-Усра () и арабский перевод книгу Фирдауси Шахнаме ().

Аль-Бундари известен прежде всего книгой Зубдат ан-Нусра ва нухбат аль-Усра, представляющая собой сокращённый и лишённый стилистических украшений вариант книги Имадуддина аль-Исфахани по истории Государства Сельджукидов. Аль-Бундари посвятил свой труд аль-Муаззаму в году.

Аналогичным образом аль-Бундари обработал книгу о жизни Саладина (аль-Барк аш-Шам), также принадлежавшую аль-Исфахани. Он также написал продолжение к Истории Багдада (Тарих Багдад) аль-Хатиба аль-Багдади.

Примечания

Литература 
 

Историки ислама
Переводчики по алфавиту
Переводчики XIII века
Переводчики на арабский язык
Переводчики с персидского языка